Die folgende Tabelle listet die Chief Minister von Goa mit Amtszeit und Parteizugehörigkeit auf.

Siehe auch 
 Liste der Chief Minister in Indien
 Liste der Gouverneure von Goa

Weblinks 

 States of India since 1947 – Goa

Goa